SPCB est un sigle qui signifie :
 Sous par combien en logistique : désigne le nombre d'unités de ventes par consommateur par unité de manutention.